Tramar Dillard

Localidades

Dillard (Geórgia)

Outros
22631 Dillard

Desambiguação